Maria Romanowa (1786–1859) – wielka księżna Rosji, wielka księżna Sachsen-Weimar-Eisenach
 Maria Romanowa (1890–1958) – wielka księżna Imperium Rosyjskiego, księżna Szwecji